Карпатска Украјина може бити:
 Карпатска Украјина, географска област која обухвата део карпатске регије, у границама данашње Украјине
 Карпатска Украјина (1938—1939), аутономна област у Другој чехословачкој републици

Види још 
 Украјина (вишезначна одредница)